Caythorpe – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Caythorpe – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)